Cyborg puede referirse a:

 El cyborg o cíborg; criatura con componentes biológicos y mecánicos.
 Cyborg, personaje ficticio (superhéroe) de DC Comics.
 Cyborg, película estadounidense de acción y ciencia ficción de 1989, dirigida por Albert Pyun y protagonizada por Jean-Claude Van Damme.
 Cyborg 009, manga y anime japonés creado por Shōtarō Ishinomori.
 Cyborg, en historiagrafia moderna y cultura popular en Ucrania el defensor del Aeropuerto Serguéi Prokófiev Donetsk durante la Guerra del Donbás.

Enlaces externos